vkm – codice ISO 639-3 della lingua kamaka
 Vehicle Keeper Mark